Amerikai Egyesült Államok
Newman (Illinois)
Newman (Kalifornia)
Newman (Kansas)
Newman (Kentucky)
Newman (Ohio)
Newman (Texas)
Newman (Új-Mexikó)
Newman Grove (Nebraska)
Newman Township
 Newman Township (Douglas megye, Illinois)
 Newman Township (Saunders megye, Nebraska)
 Newman Township (Ward megye, Észak-Dakota)
 Ausztrália
Newman (Nyugat-Ausztrália)